Charybdis ist:
 Charybdis, Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie
 (388) Charybdis, Asteroid des Hauptgürtels

geografische Objekte in der Antarktis:
 Charybdis Cove, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Charybdis-Gletscher in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land
 Charybdis-Eisfälle, Gletscherbruch im Viktorialand

Siehe auch:
 Dilemma